Сезон 2012/2013 стал для «Ливерпуля» 121-м в истории клуба и 51-м подряд в Высшем дивизионе. Результаты сезона были неудачными, клуб закончил чемпионат на 7 месте, не попав даже в Лигу Европы. Также команда вылетела из всех турниров, в которых принимала участие на ранних стадиях. Несмотря на все эти неудачи, главный тренер команды Брендан Роджерс смог сохранить свой пост.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:27.300.000

Зима 

Убытки:28.000.000

Покинули клуб

Лето 

Прибыль:9.200.000

Зима 

Прибыль:0

Общие убытки:55.300.000

Общая прибыль:9.200.000

Разница:46.100.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

Кубок лиги

3-й раунд

4-й раунд

Лига Европы

Квалификация

3-й квалификационный раунд

Раунд плей-офф

Групповой этап

Плей-офф

1/16 финала

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2012/2013
Ливерпуль
Футбол в Англии в сезоне 2012/2013